Токсикоде́ндрон восто́чный, или Ипри́тка восточная () — листопадный стелющийся кустарник вид рода  семейства .

Синонимы 
 
 
  — Сумах восточный

Ботаническое описание 
Токсикодендрон восточный — стелющийся кустарник со слабо приподнимающимися или лазящими стволиками. Побеги тонкие, светло-коричневые, рассеяно-рыжеволосистые.

Листья тройчатосложные черешки 4—6 см длиной. Боковые листочки 8—12 см длиной и 5—9 см шириной, яйцевидно-эллиптические, неравнобокие, острые, приострённые, реже тупые, в основании ширококлиновидные, цельнокрайные, сверху ярко-зелёные, голые, с низу сизовато-зелёные, по жилкам волосистые, или голые. Черешочки 2—5 мм длиной, волосистые. Верхушечный листочек 11—18 см длиной, 6—12 см шириной, широко-, реже округло-эллиптический, равнобокий.

Соцветия пазушные сложные кисти 7—12 см длиной (вместе с цветоносом). Цветоножки 1—2 мм длиной, слабоволосистые, или почти голые. Цветки пятичленные зеленовато-белые. Чашелистики 1—1,5 мм длиной треугольно-ланцетные, голые. Лепестки 2—4 мм длиной, продолговатые.

Плоды 4—5, мм длиной, сплюснутые, яйцевидные, или шаровидные, почти белые, с 10 продольными чёрными жилками, часто остаются на побегах до следующего года.

Все части растения содержат ядовито-обжигающий сок, который при попадании на кожу человека вызывает длительную сыпь или даже нарывы, сопровождающиеся повышением температуры.

Распространение и экология 
Произрастает в лесах, среди кустарников и в зарослях сазы.

Общее распространение: российский Дальний Восток — Южные Курилы (Кунашир, Итуруп, Шикотан), Сахалин, Японо-Китайский район.

Впервые описан из Японии.

Хозяйственное значение и применение

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Анакардиевые
Флора Евразии